Verdot steht für:

 Petit Verdot, eine Rotweinsorte
 Claude Verdot (1667–1733), französischer Maler